Paguridae, famiglia di crostacei decapodi
 Pagurus, genere della famiglia dei paguridi
 Emiliano Pagani e Daniele Caluri, fumettisti italiani conosciuti col nome d'arte di Paguri dalla fusione dei loro cognomi